Соревнования по стрельбе из винтовки на 1000 ярдов среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 9 июля. Приняли участие 50 спортсменов из восьми стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований